Csehország
Rohoznice, település a Jičíni járásban
Rohoznice, település a Pardubicei járásban